Rodrigo de Castro, o de Monsanto (c. 1440 - d. 1503), poeta, militar e diplomata português
Rodrigo de Castro Osorio (1532-1600), religioso espanhol
Rodrigo de Castro (1713-1774), governador de Macau (1752-1755 e 1770-1771)
Rodrigo Batista de Castro (1971-) administrador, advogado e político brasileiro
Rodrigo Fernandes de Castro

Veja também 
Rodrigo Castro - nadador brasileiro

Desambiguação